La famille de Foucault est une famille subsistante d'ancienne bourgeoisie française
, originaire de Normandie. Sa filiation est suivie depuis le .

Histoire 
Gilbert Bodinier dans l'ouvrage Les gardes du corps de Louis XVI (2005) indique au sujet de la famille de Foucault .

En 1666, cette famille est condamnée pour usurpation de noblesse par les commissaires de la Grande enquête sur la noblesse.

Sa filiation remonte à Pierre de Foucault, originaire de la paroisse de La Gonfrière, dans l'Orne qui épouse vers 1644 Charlotte Duval-Destin. Il est nommé procureur-receveur au château de La Ferté-Frênel, à environ cinq kilomètres de La Gonfrière.

René Jacques de Foucault (vers 1717-1799), fils du précédent, sieur des Parcs, et de Marie Magdeleine Duhamel, de la paroisse de La Gonfrière, épouse le 24 novembre 1756 Marguerite Marthe Le Grix (1731-1797), fille de Philippe Le Grix, écuyer, sieur de Belleuvre, et de noble dame Marie-Thérèse du Hauvel, descendante en ligne féminine de la branche ainée de la famille de Tournebu (dite de Tournebu-Livet), qui racheta en 1701 la baronnie de Tournebu et qui s'éteignit en 1810 en la personne de Marie-Pierre de Tournebu, épouse Louvel de Janville (1725-1810), héritière de la baronnie et du château de Tournebu, décédée sans postérité.

En 1806, Monsieur et Madame Louvel de Janville (née Marie-Pierre de Tournebu) léguèrent leurs biens dont la terre et le château de Tournebu à Jean-Jacques Luc Edmond de Foucault, descendant d'Anne de Tournebu, tante de Marie-Pierre de Tournebu.

La famille de Foucault s'intitula alors « baron de Tournebu » prétendant que ce titre était attaché à la terre de Tournebu, mais le 21 février 1959, sur demande d'une branche subsistante de la famille de Tournebu, la famille de Foucault fut condamnée par jugement du tribunal civil de Falaise pour usurpation du nom et du titre de baron de Tournebu, avec interdiction de porter le titre de « baron de Tournebu » et d'ajouter « de Tournebu » à son nom.

Personnalités 
Plusieurs membres de la famille de Foucault embrassèrent une carrière militaire aux  :
 René Jacques de Foucault (1717-1799), garde du corps dans la compagnie de Villeroy en 1734.
 Jacques Louis Yves de Foucault (1760-1846), fils du précédent. Garde du corps dans la compagnie de Luxembourg (3 octobre 1784). Il émigre le 1er aout 1791 et s'engage dans l'armée des émigrés au cours de la campagne de 1792. Incorporé dans la légion des hussards de Béon de 1793 à 1795, il rejoint le  régiment de cavalerie noble de l'armée de Condé dont il est licencié en 1801. Il prend sa retraite comme chef de bataillon. Il est nommé chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis sous la Restauration.
 Antoine Désiré de Foucault (né en 1761), frère du précédent, porte-drapeau au régiment de Paris à 18 ans en 1779, sous-lieutenant en 1780, lieutenant en 1782. Émigré en août 1791, il s'engage dans l'armée des émigrés, puis dans l'armée de Condé jusqu'en 1801. Il termine sa carrière en 1815 comme brigadier dans les gardes du corps du roi, compagnie de Raguse. Il est décoré de la croix de chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le 18 janvier 1801 à Kindberg (Styrie), par le duc d'Angoulême. Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur le .
 Jean Jacques Luc Edmond de Foucault (1764-1846), frère du précédent. Il était à Versailles les 5 et 6 octobre 1789, émigra le 5 août 1791, fit la campagne de 1792 à l'armée des émigrés, entré dans Loyal Émigrant en décembre 1793, dans la légion de Béon en juin 1794, dans le  régiment de cavalerie à l'armée de Condé le 7 décembre 1795, y servit jusqu'en 1797. Entré dans la compagnie de Raguse le  juin 1814, il obtint une retraite de capitaine le 1er juillet 1814.
 Alphonse de Foucault (1773-1839), frère des précédents. Il servit dans la gendarmerie du 31 mars 1781 au 5 septembre 1785, fut nommé lieutenant dans les canonniers garde-côtes de Conteville en juin 1787, y servit jusqu'au 21 septembre suivant. Reçu garde du corps surnuméraire le 2 octobre 1787. Il est garde du corps de 1788 à 1791 dans la compagnie du Luxembourg où il a suivi son frère ainé. Il émigre en 1792 dans l'armée des émigrés et s'engage dans la légion de Béon en 1793. Il est incorporé dans le  régiment de cavalerie de l'armée de Condé en 1795. Puis il est licencié le 14 mars 1801 et rentre en France, sous le régime de l'amnistie accordé par Napoléon Ier. En avril 1814, il est incorporé avec le grade de lieutenant-colonel, dans la compagnie des gardes-du-corps du roi Louis XVIII.

Généalogie 
Ci-dessous, une généalogie simplifiée de cette famille :

Possessions 
La famille de Foucault possède ou a possédé :
 Le château de Tournebu (Calvados) (de 1810 à 2012), héritage de la famille de Tournebu ;
 Le château de Saint-Germain-de-Livet (Calvados) (de 1832 à 1879), héritage de la famille de Tournebu ;
 Le manoir Saint-Hippolyte, à Saint-Martin-de-la-Lieue (Calvados), héritage de la famille de Tournebu ;
 Le manoir de Bretteville-le-Rabet (Calvados), par alliance en 1806 avec Marie Elisabeth Rosalie du Bisson ;
 Le château de Kervoazec, à Saint-Goazec (Finistère), par alliance en 1919 avec Geneviève de Rouvroy de Saint-Simon ;
 Le manoir de Kermaunoir, à Saint-Goazec (Finistère) ;
 Le château de Conteville, dans l'Eure, acquis par Alphonse de Foucault, maire de la commune ; il a été démoli en 1845 ;
 Le château de Berville-sur-Mer (également appelé manoir du Marollet), dans l'Eure, résidence de René Jacques de Foucault
Le château de la Caraterie, à Paulx (Loire-Atlantique) ;
 Le château de la Ville-Voisin, à Augan (Morbihan), par alliance avec Colette du Boisbaudry (1925-2012), épouse de Charles de Foucault (1925-2017) ;
Un hôtel particulier, situé au 11, place Reine Mathilde à Caen (Calvados), héritage de la famille de Scelles;

Armes et devise 

 Armes : D’or à la croix ancrée de gueules soutenue par deux lions armés et lampassés du même
 Supports : deux lions
 Devise : Honor pro patria et rege (honneur pour la patrie et le roi)

Alliances 
Les alliances de la famille de Foucault sont : Aussedat (2014), d'Arras (2001), Bertin de La Hautière (1986), Canaux de Bonfils (1989), Catrice (1973), Chavane (1985), Desbordeaux, Driquert (1981), Duhamel, Durel (1985), Duval-Destin, Le Grix de Belleuvre (1756), du Bisson (1806), de Bonnechose de Bonneval, du Breil de Pontbriand, de Scelles, de Mathan, d'Aigneaux, Desmelliers de Beauchêne, Fresneau, Delacoux des Roseaux (1995), Goguet de La Salmonière, Lamour de Caslou (1919), Le Lièvre de La Morinière, d'Aviau de Ternay (1946), Blandin de Chalain, du Boisbaudry, de Bras de Fer (1984), de Casabianca (1995), de Ponthaud (1952), de La Broïse, de Guibert (2016), Gauquelin des Pallières, Gaultier de Saint-Basile, Gilles Deperrière de Villaret (1975), Goujon de Saint-Thomas, de Guerpel de Renneville (2000), de La Coudre de La Bretonnière, de Longeaux (1949), Le Terrier de Clermont, O'Mahony (2018), Tardif de Petiville (1981), Raison du Cleuziou, de Rouvroy de Saint-Simon (branche de Sandricourt), Truchsess de Waldbourg (1812), du Val (de La Grange), etc.

Homonymie 
Henry de Woëlmont de Brumagne écrit dans ses notices généalogiques :

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 
 Gilbert Bodinier, Les gardes du corps de Louis XVI : étude institutionnelle, sociale et politique : dictionnaire biographique, éditions Mémoire & documents, 2005, page 302.
 Pierre-Marie Dioudonnat Encyclopédie de la fausse noblesse et de la noblesse d'apparence, Sedopols, 1994, page 293.
  Heraldica, 6 février 2001, jugement du tribunal civil de Falaise du 21 février 1959 : condamnation pour usurpation du nom et du titre de baron de Tournebu par la famille de Foucault
 Henry de Woëlmont de Brumagne, Notices généalogiques, volume 1, E. Champion, 1923

Voir aussi

Article connexe 
 Liste de familles subsistantes d'ancienne bourgeoisie française

Lien externe 
 Site généalogique de la famille de Foucault

Famille française
Famille normande